Antonio Bitetti (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Olindo Bitetti (1886-1973) – pallanuotista, calciatore, giornalista, e dirigente sportivo italiano